Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Localidades

Perpétuo Socorro (Alagoinha)
Perpétuo Socorro (Belo Oriente)
Perpétuo Socorro (Bragança)
Perpétuo Socorro (Macapá)

Desambiguações de topônimos